Всеобщие парламентские выборы в Италии прошли 4 марта 2018 года. 28 декабря 2017 года Президент Серджо Маттарелла распустил парламент 17-го созыва ввиду истечения срока его полномочий и утвердил постановление правительства о назначении даты очередных выборов.

Одновременно прошли региональные выборы в Лацио и Ломбардии.

В выборах участвовали как коалиции, так и партии.

Система голосования 
Впервые выборы проводились на основании нового  (закон № 165 от 3 ноября 2017 года, который вступил в силу 12 ноября).

Были избраны 630 депутатов Палаты депутатов и 315 выборных членов Сената. Это 18-е всеобщие выборы в парламент Итальянской Республики.

И в сенат и в палату представителей каждый гражданин Италии, проживающий в стране, получил по бюллетеню со списками по общенациональному для палаты представителей (избирается 232 депутатов), для сената общерегиональному (избирается 116 депутатов) округу с региональными группами, и с кандидатами по территориальному одномандатному округу (избирается 386 для палаты представителей, 193 для сената). Граждане Италии, проживающие за пределами Италии, получили по бюллетеню в сенат и в палату представителей по 4 зарубежным округам (избирается 12 и 6 депутатов соответственно). Избиратель может проголосовать тремя способами: 1) отметить только список, 2) отметить и список, и кандидата, 3) отметить только кандидата (в этом случае голоса распределятся пропорционально между списками поддерживающими кандидата).

Партия или блок, набравшие 40 % голосов, получают право на дополнительные места для обеспечения абсолютного большинства в палате.

Участники 
 Левая коалиция
 Демократическая партия
 За Европу
 Вместе
 Тирольская партия
 Аоста
 Правая коалиция
 Вперед Италия
 Лига Севера
 Братья Италии
 Движение 5 звезд
 Свободные и равные

Опросы

Результаты 

Пропорциональный округ в Палату представителей

Пропорциональный округ в Сенат

Примечания

Ссылки 

 

Италия
Выборы в Италии
2018 год в Италии